Poble iranià, vegeu Talix
 Llengua irànica del nord-oest propera al tati Talixi
 Talish, Talix, Talysh o Talyx, regió de l'Iran i l'Azerbaidjan, vegeu Mugan
 Kanat de Talysh, 1747-1826
 Dictadura Militar Provisional de Mugan, govern blanc de la regió de Talysh o Mugan
 República Soviètica de Mugan (o de Talysh-Mughan) 
 República Talix o Republica de Talysh-Mughan, estat efímer proclamat el 1993 a l'Azerbaidjan